Distinguished Flying Cross pode se referir a:

 Distinguished Flying Cross (Estados Unidos)
 Distinguished Flying Cross (Reino Unido)